Parfüm [] bzw. Parfum [] bezeichnet:
 ein Gemisch aus Alkohol und Riechstoffen, siehe Parfüm
 eine deutsche Fernsehserie, siehe Parfum (Fernsehserie)

Siehe auch:
 Das Parfum, Roman von Patrick Süskind
 Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders, Verfilmung des Romans von Tom Tykwer
 Parfüm-Pagode